Tre unità della US Navy sono state battezzate Albacore, corrispettivo in lingua inglese del tonno Alalunga (Thunnus alalunga)

 – unità da pattugliamento, in servizio dal 1917 al 1919
 – sottomarino , entrato in servizio nel 1942 e affondato nel 1944
 – sottomarino sperimentale in servizio dal 1953 al 1972

Albacore